Шазле́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 160 км на юг от Орлеана, 39 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 122 человека (2007).

Достопримечательности 

 Замок Шазле, XVI век
 Церковь Сен-Жан-Батист
 Галло-римские погребения

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini